Гергьовден може да се отнася за:
 Гергьовден, празник на свети Георги
 Движение „Гергьовден“, българска политическа партия
 Гергьовден (стихотворение), стихотворение от Христо Ботев